Jordan Leborgne – calciatore francese di origini guadalupesi, centrocampista
 Marcel Leborgne – architetto belga
 Olivier Leborgne – vescovo cattolico francese